Komenda steht für:

 Komenda (Slowenien)
 Komenda (Ghana)
 Komenda (Fahrradhersteller)

Komenda ist der Familienname folgender Personen: 

 Anton Komenda (1795–1879), österreichischer Geistlicher und Musiker
 Erwin Komenda (1904–1966), österreichischer Automobildesigner
 Marco Komenda (* 1996), deutsch-kroatischer Fußballspieler
 Olly Komenda-Soentgerath (1923–2003; eigentlich Olly Komendová-Soentgerathová), deutsche Schriftstellerin
 Stanislav Komenda (1936–2009), mährischer Schriftsteller

Siehe auch:

 Fort Komenda, zeitweise der Name einer Festung in Ghana